Jämäsjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jämäsjärvi (sjö i Kuhmo, Jämäs), Kajanaland, 
 Jämäsjärvi (sjö i Kuhmo, Risteli), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar